Bellatrix puede referirse a:

Bellatrix (γ Ori / γ Orionis / 24 Orionis), es la tercera estrella más brillante de la constelación de Orión.
Bellatrix Lestrange (de soltera Black) es uno de los personajes de Harry Potter creados por J.K. Rowling.